Флаг муниципального образования Губани́цкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 20 февраля 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3952.

Описание флага 
«Флаг муниципального образования Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением длины флага к ширине − 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в белом, чёрном и зелёном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В серебряном поле чёрная, мурованная серебром, стена с тремя видимыми зубцами и двумя просветами, по длине её — на зелёной оконечности — серебряный лежащий лев».

Обоснование символики 

Флаг составлен на основании герба муниципального образования, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Чёрная крепостная стена напоминание о достопримечательности муниципального образования Губаницкое сельское поселение — бывшего усадебного комплекса Врангелей в Торосово, построенного в 1870-е годы в стиле эклектики и стилизованный в характере английской готики. Кроме того — это символ бывших старинных усадеб, располагавшихся некогда на территории современного муниципального образования Губаницкое сельское поселение. Вокруг бывшего дворца Врангелей — большой пейзажный парк. Дворец, расположенный на возвышенности, у края склона, просматривается сквозь листву и виден из разных уголков парка.

Серебряный лев — символ силы и мужественности, отваги, великодушия, храбрости. Напоминание о двух старинных львах, установленных ныне в Сумино, около здания правления одноимённого совхоза.

Зелёный цвет — символ радости, жизни, возрождения природы и плодородия.

Чёрный цвет — символ благоразумия, мудрости, скромности, честности, древности и вечности бытия.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, искренность, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Примечания 

Флаги с изображением крепостной стены
Флаги с изображением львов